Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „202”:

Wojska Polskiego:
 202 Pułk Piechoty (1920)
 202 Pułk Piechoty (1939)